Cantone di Saintes – cantone francese della Charente Marittima
Cantone di Saintes – cantone francese della Guadalupa